Forro puede referirse a:
 Flor de Mayo nombre traducido (Mayflower) del barco que transportó a los llamados Peregrinos desde Inglaterra, hasta la costa de lo que hoy son los Estados Unidos de América, en 1620.
 Flor de Mayo, una localidad cubana.
 Flor de Mayo, un sitio arqueológico localizado en Yucatán, México.
 Flor de Mayo, un sitio arqueológico localizado en Perú.
 Flor de Mayo (Felipe Carrillo Puerto), una localidad perteneciente al municipio de Felipe Carillo Puerto, Quintana Roo, México.
 Flor de Mayo (Guasave), una localidad perteneciente al municipio de Guasave, Sinaloa, México.
 Flor de Mayo (Matamoros), una localidad perteneciente al municipio de Matamoros, Tamaulipas, México.
 Flor de Mayo, el nombre común de la planta, una especie endémica de la isla de Gran Canaria.
 Flor de Mayo, nombre común de un árbol originario de México.
 Flor de Mayo, una novela de Vicente Blasco Ibáñez.
 Leyenda de la Flor de Mayo, leyenda maya acerca del árbol del mismo nombre.
 Flor de Mayo, flor nacional de Nicaragua, ahí denominada Sacuanjoche.